Alliss ist der Familienname folgender Personen:

 Percy Alliss (1897–1975), britischer Golfspieler
 Peter Alliss (1931–2020), britischer Golfspieler